Саркаш — наименее известный из трёх самых влиятельных музыкантов Сасанидов. Он был главным музыкантом двора Сасанидов перед Барбадом. У него было такое же расовое происхождение, как у Ширин, жены царя Хосрова II.

См. также 
 Музыка Сасанидов
 Музыка Ирана
 Сасанидская империя

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Персоналии:Государство Сасанидов
Музыканты Ирана
Музыка Ирана